Losada ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Losada (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Eloy Tato Losada (1923–2022), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Magangué
 José Manuel Losada (* 1962), spanischer Literaturwissenschaftler, Kulturkritiker und Hochschullehrer
 Julio Losada (* 1950), uruguayischer Fußballspieler
 Manuel Quiroga Losada (1892–1961), spanischer Violist und Komponist
 Vicky Losada (* 1991), spanische Fußballspielerin

Losada steht für:

 Losada (Gattung), eine Gattung der Grabwespen